Шибанов — фамилия.

Известные носители 
Шибанов, Василий (ум. 1564) — стремянной князя Андрея Курбского. Ему посвящена баллада русского поэта Алексея Константиновича Толстого.
 
 
 Шибанов, Григорий Иванович (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Шибанов (Шибан), Григорий (ум. 1713 г.) — сибирский казак, один из убийц Владимира Атласова.
 Шибанов, Игорь Георгиевич (1944—2019) — советский и российский актёр.
 Шибанов, Корнил Ильич (1909—1989) — советский историк.
 Шибанов, Михаил (ум. после 1789) — русский художник, живописец.
 Шибанов, Николай Васильевич (1923 — после 1985) — советский генерал-лейтенант.
 Шибанов, Олег Корнилович (1944—2018) — советский и российский телерадиожурналист, публицист.
 Шибанов, Павел Петрович (1864—1935) — букинист-антиквар, историк букинистики.
 Шибанов, Сергей Александрович (род. 1981) — российский самбист.
 Шибанов, Эльдар Даулетович (род. 1986) — казахстанский режессёр.
 Шибанов, Юрий Сергеевич (род. 1978) — российский актёр.



См. также 
 «Василий Шибанов» — баллада А. К. Толстого на тему русской истории, а также имя главного героя — стремянного князя Курбского

Примечания